Kobra kan syfta på:

 Kobra (orm) –  flera ormarter i familjen giftsnokar
 Kobratelefonen – en telefonmodell
 Kobra (TV-program) – ett kulturprogram på SVT 2001–2017
 Kobra (tecknad serie) – en serbisk tecknad serie
 Kobra (DC Comics) – en amerikansk serie från DC Comics
 Kobra Bil – en våtmark i Bangladesh

Se även
Cobra
Kobran
Brf Kobran